Burley Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Burley Hill (Connecticut)	
 Burley Hill (New Hampshire)	

Siehe auch:
 Burleigh Hill